Ledl ist der Familienname folgender Personen:

 Ayana Ledl (* 2004), deutsche Kinder- und Jugend-Schauspielerin
 Günter Ledl (* 1949), österreichischer Automobilkonstrukteur
 Jolina Marie Ledl (* 2002), deutsches Model und Schauspielerin
 Josef Ledl (1918–2000), deutscher Fußballspieler
 Lotte Ledl (* 1930), österreichische Schauspielerin
 Sonja Ledl-Rossmann (* 1974), österreichische Politikerin (ÖVP)

Ledl steht für:
 Ledl Ges.m.b.H., ehemaliger österreichischer Automobilhersteller, siehe Ledl (Automobilhersteller)